

Geografia 
 Fel – comune dell'Orne (Francia)
 Le Fel – comune dell'Aveyron (Francia)

Sigle 

 FEL – Free Electron Laser: Laser a elettroni liberi

Codici 
 FEL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Air Base, Fuerstenfeldbruck, Germania